Cantárida (inseto) — gênero de insetos da ordem dos coleópteros, família dos cantarídeos (também dita meloídeos), dos quais antigamente se preparavam medicamentos com o mesmo nome.

Cantárida (medicamento) — vesicatório utilizado antigamente em beberagens para fins diuréticos ou afrodisíacos

Desambiguação